Гнилуши — название населённых пунктов.

Россия 
Гнилуши  — хутор в Тимском районе Курской области.
Гнилуши — деревня в Краснополянском районе Московской области, в 1963 году вошла в состав города Долгопрудный.
Гнилуши — до 1961 года название деревни Залесово в Венёвском районе Тульской области.
Гнилуши — до 1961 года название деревни Зелёная в Каменском районе Тульской области.
Гнилуши — до 1961 года название посёлка Новопетровский в Каменском районе Тульской области.